Down Low — рэп-дуэт, образованный Joe Thompson и Mike Dalien в городе Кайзерслаутерн (Германия) в 1995 году. Эта группа стала известна после таких хитов как «» и «Moonlight». Down Low считается одной из первых групп, которые дали начало хип-хопу в европейском стиле, на английском языке, вместе с такими рэперами как C-Block, Nana, , Hoodys,  и другие.

Дискография 
Синглы:

 Don’t Look Any Further — 27.12.1995
 Vision Of Life — 03.06.1996
 Murder — 09.09.1996
 Nothing Like Viva (with Flip da Scrip) — 19.09.1996
 Potion — 30.12.1996
 Lovething / We Do It Like That — 24.03.1997
 Moonlight — 21.07.1997
 Johnny B. — 27.10.1997
 I Want To Know What Love Is (with R.A.R.) — 02.03.1998
 Hit Me Right — 11.05.1998
 Once Upon A Time — 12.10.1998
 Last Christmas (with. Rap All stars) — 06.12.1998
 H.I.V. — 01.03.1999
 So Long Goodbye… — 26.05.1999
 Thank You — 22.11.1999
 Don’t You — 05.02.2001
 Wouldn’t It Be Good (Feat. La Mazz) — 28.05.2001
 Murder 2002 (Feat. Warren G) — 10.06.2002
 La Serenissima — 18.11.2002
 Living In The Ghetto — 23.10.2003
 Everyday (MMMM) — 15.09.2005
 Start The Riot — 22.09.2006
 Africa — 22.08.2007
 Friday Night — 23.05.2014
 Fields Of Gold — 31.03.2017

Альбомы:

Треклист:

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Хип-хоп-группы Германии